Le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports () est le département ministériel chargé de la petite enfance, de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur, de la politique scientifique, et de la recherche et développement en Tchéquie.

Il est dirigé depuis le  par le centriste Vladimír Balaš.

Historique

Organisation

Attributions

Liste des ministres

Références

Liens externes 
 
 
 
  Site du ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports

République tchèque
Organisme fondé en 1992
Éducation, de la Jeunesse et des Sports